Tratado de París, Paz de París, Acuerdo de París, Congreso de París o Conferencia de París son denominaciones que comparten muchos y diferentes tratados, acuerdos, congresos o conferencias internacionales, especialmente tratados de paz:
 Tratado de París (1229) — fin de la Cruzada Albigense.
 Tratado de París (1259) — entre Enrique III de Inglaterra y Luis IX de Francia.
 Tratado de París (1303) — entre Felipe IV de Francia y Eduardo I de Inglaterra.
 Tratado de París (1323) — entre el Condado de Flandes y el Condado de Holanda, enfrentados por la posesión de Zelanda; Luis I de Flandes reconoce al Conde de Holanda como Conde de Zelanda (6 de marzo).
 Tratado de París (1355) — entre el Reino de Francia y el Condado de Saboya.
 Tratado de París (1623) — entre Francia, el Ducado de Saboya y la República de Venecia, para oponerse a España en la Guerra de la Valtelina.
 Tratado de París (1657) — Inglaterra y Francia se alían militarmente para atacar las posiciones españolas en Flandes.
 Tratado de París (1761) — Tercer pacto de familia entre los Borbones de Francia y España.
 Tratado de París (1763) — fin de la Guerra de los Siete Años.
 Tratado de París (1783) o Tratado de Versalles (1783) — fin de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 Tratado de París (1784) — fin de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa (es también consecuencia de la Paz de París de 1783).
 Tratado de París (1796) — rendición del Reino de Cerdeña a la República francesa (ya bajo Napoleón Bonaparte).
 Tratado de París (1801) — fin de la Guerra Hispano-Rusa.
 Tratado de París (1806), dos tratados diferentes:
 Tratado de París (1806, Prusia-Francia) — entre el reino de Prusia y el Imperio francés.
 Tratado de París (1806, Confederación del Rin) — se crea la Confederación del Rin.
 Tratado de París (1810) — fin de la guerra entre el Imperio francés y el reino de Suecia.
 Tratado de París (1814) o Primer Tratado de París — fin de la Guerra de la Sexta Coalición.
 Tratado de París (1815) o Segundo Tratado de París — impuesto por la Séptima Coalición. tras la definitiva derrota de Napoleón en Waterloo.
 Tratado de París (1817) —  sobre la accesión de España al acta final del Congreso de Viena y la reversión del ducado de Parma a la casa de Borbón-Parma.
 Tratado de París (1856) o Congreso de París — fin de la Guerra de Crimea.
 Tratado de París (1857) — fin de la Guerra Anglo-Persa.
 Conferencia de París (1865) — se forma la Unión Telegráfica Internacional.
 Tratado de París (1879), dos tratados diferentes:
 Tratado de París (14 de agosto de 1879) — entre el reino de España y el Perú.
 Tratado de París (21 de agosto de 1879) — entre el reino de España y Bolivia.
 Tratado de París (1898) — fin de la guerra hispano-estadounidense o guerra de Cuba.
 Tratado de París (1900) — fin del conflicto de reclamaciones entre Francia y España sobre Río Muni.
 Pacto Económico de París (1916) — pacto económico entre las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial.
 Conferencia de Paz de París (1919) o Tratados de Paz de París — tras el armisticio de la Primera Guerra Mundial; no son un solo tratado sino cinco, denominados por las cinco localidades de los alrededores de París donde tuvieron lugar:
 Tratado de Versalles (1919) — nombre que a veces se da genéricamente al conjunto de los tratados, por ser el decisivo, que afectaba a Alemania, pero que también incluye:
 Tratado de Saint-Germain-en-Laye — que afectaba a Austria.
 Tratado de Trianon — que afectaba a Hungría.
 Tratado de Neuilly — que afectaba a Bulgaria.
 Tratado de Sèvres — que afectaba al Imperio Otomano.
 Tratado de París (1920) — que anexionó Besarabia al Reino de Rumania.
 Conferencia de París (1945) — fin de la Segunda Guerra Mundial.
 Conferencias de París (1946) — entre Estados Unidos, la República francesa, el Reino Unido y la URSS, para finalizar el nuevo mapa político de Europa.
 Acuerdo de París (1946) o Acuerdo De Gasperi-Gruber — que trató sobre la frontera entre Italia y Austria.
 Tratado de París (1947) — entre los aliados y los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial con excepción de Alemania.
 Conferencia de París (1947) — que trató sobre la reconstrucción europea (plan Marshall).
 Tratado de París (1951) — que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
 Conferencia de París (1969) — que trató sobre la guerra de Vietnam.
 Acuerdos de paz de París (1973) — por los que se puso fin a la guerra de Vietnam.
 Acuerdo de París (2015) — establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Véase también 
 Tratado de Versalles